Miejscowości w USA:
 Mount Olive – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Coosa
 Mount Olive – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Mount Olive – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Mount Olive – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Covington
 Mount Olive – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Mount Olive (ang. Mount Olive Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Mount Olive (ang. Mount Olive Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Mount Olive (ang. Mount Olive Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris